Ненад Митровић је име и презиме следећих људи:
 Ненад Митровић, српски фудбалер
 Ненад Митровић, српски фудбалски голман